A tizenegyespont a labdarúgásban a tizenhatoson belül található, a gólvonaltól 12 yardra lévő pont. Nevét onnan kapta, hogy 12 yard majdnem pontosan 11 méterrel (10,97 m) egyenlő.

Funkciója: a játékosok innen végzik el a tizenegyest.

A labdarúgás szabályai